Методи Бончев (роден на 26 април 1948) е бивш български футболист, нападател. Играл е за Левски (София), Берое, Спартак (Варна), Славия и Миньор (Перник).

Кариера 
Има 226 мача и 34 гола в „А“ група (72 мача с 11 гола за Берое, 67 мача с 14 гола за Славия, 34 мача със 7 гола за Спартак и 53 мача с 2 гола за Левски). Шампион на България с Левски през 1968, вицешампион през 1966 с Левски, бронзов медалист през 1967 с Левски, през 1972 с Берое и през 1975 със Славия и носител на Купата на Съветската армия през 1967 с Левски и през 1975 г. със Славия. Има 5 мача за „А“ националния отбор.

Има 12 мача и 3 гола в евротурнирите (4 мача за Левски – 1 в КЕШ и 3 в УЕФА; 6 мача и 3 гола за Берое — в КНК; 2 мача за Славия — в КНК).

Статистика по сезони

Бележки

Външни препратки 
 Профил на LevskiSofia.info

Български футболисти
Футболисти на ПФК Левски (София)
Футболисти на Берое
Футболисти на Спартак (Варна)
Футболисти на Славия (София)
Футболисти на Миньор (Перник)